Atkinson Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atkinson Mills (Maine) im Piscataquis County
 Atkinson Mills (Pennsylvania) im Mifflin County